Hyposmocoma subcitrella — вид моли эндемичного гавайского рода Hyposmocoma.

Распространение 
Встречается на острове Кауаи в регионе Кахолуамано.

Гусеница 
Гусеница H. subcitrella питается лишайником и корой Cheirodendron и Metrosideros. Кокон покрыт включениями помёта гусеницы и имеет чёрные полосы, особенно вдоль нижнего края. По центру расширен, к краям сужается.

Ссылки 
 Insects of Hawaii. Volume 9, Microlepidoptera
 Fauna Hawaiiensis

Роскошные моли
Животные, описанные в 1907 году
Эндемики Гавайских островов
Насекомые Океании